Не́йдер () может означать:
 Нейдер, Джордж (1921—2002) — американский актёр.
 Нейдер, Майкл (1945—2021) — американский актёр.
 Нейдер, Ральф (род. 1934) — американский адвокат и политический активист.